Макинтош:

 Макинтош (; , буквально «сын вождя (князя)») — шотландская фамилия, первоначально членов одноимённого клана (см.: Кланы Шотландии).
 Макинтош () — плащ из непромокаемой прорезиненной ткани, а также летнее (обычно габардиновое) мужское пальто по типу такого плаща, бывшее в моде в середине XIX века. Название происходит от фамилии Чарльза Макинтоша.
 Мекинтош, Макинтош () — популярный в Северной Америке сорт яблок, назван в честь создателя, Джона Макинтоша.
 Макинтош (Macintosh), Mac — линейка компьютеров фирмы Apple. Название получила от сорта яблок «Макинтош».

Персоналии 
 Макинтош, Аластэр (род. 1968) — новозеландский гребец.
 Макинтош, Давид (род. 1973) — венесуэльский футболист.
 Макинтош, Джеймс (1765—1832) — шотландский публицист, историк и один из представителей шотландской философской школы.
 Макинтош, Джеймс (гребец) (1930—2018) — американский гребец.
 Макинтош, Джон (, 1777—1846) — создатель сорта яблок «Макинтош».
 Макинтош, Кигэн (род. 1984) — канадский актёр.
 Макинтош, Нив (род. 1972) — шотландская актриса.
 Макинтош, Сесилия (, род. 1979) — австралийская бобслеистка.
 Макинтош, Стивен (род. 1967) — английский актёр.
 Макинтош, Уилли — шотландский кёрлингист.
 Макинтош, Чарльз (химик) (; 1766—1843) — шотландский химик и изобретатель.
 Макинтош, Чарльз Ренни (; 1868—1928) — шотландский архитектор, художник и дизайнер, родоначальник стиля модерн в Шотландии.
 Макинтош, Энеас (; 1879—1916) — офицер Британского торгового флота, путешественник.

См. также 
 McIntosh Laboratory — американский производитель аудиотехники. Компания основана в 1949 году Фрэнком Макинтошем.